Az 1944-45 ös Nemzeti Bajnokságban 16 csapat indult, a második világháború miatt azonban csak három fordulót tudtak lebonyolítani. Az MLSZ ezért hadibajnokságot rendezett 12 fővárosi csapat részvételével. 11 fordulót rendeztek meg. A bajnok az Újpest lett, a Ferencváros és a Csepel előtt.

A végeredmény 

A bajnok Újpesti TE játékosai
Tóth György (22) – Balogh II Sándor (22), Laborcz Lajos (18) – Kirádi Ervin (20), Szűcs Sándor (21), Balogh I István (19) – Suhai Imre (14), Szusza Ferenc (21), Zsengellér Gyula (21), Sárdi Imre (13), Várnai Lajos (22).
Játszott még: Tamás István (13), Jakab László (10), Nyers István (3), Nagy Ferenc (2), Siklós Gyula (1). 
Edző: Jávor Pál

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok